{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (75301) - || 1999 XN34 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75302) - || 1999 XV34 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75303) - || 1999 XQ35 || 6 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75304) - || 1999 XT36 || 7 december 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (75305) - || 1999 XV36 || 7 december 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (75306) - || 1999 XZ36 || 7 december 1999 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| (75307) - || 1999 XM37 || 7 december 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (75308) Shoin || 1999 XY37 || 7 december 1999 || Kuma Kogen || A. Nakamura
|-
| (75309) - || 1999 XE38 || 3 december 1999 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (75310) - || 1999 XA39 || 5 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75311) - || 1999 XC39 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75312) - || 1999 XT40 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75313) - || 1999 XL41 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75314) - || 1999 XG42 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75315) - || 1999 XK42 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75316) - || 1999 XM42 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75317) - || 1999 XO43 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75318) - || 1999 XN44 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75319) - || 1999 XU44 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75320) - || 1999 XV45 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75321) - || 1999 XY45 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75322) - || 1999 XF47 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75323) - || 1999 XY47 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75324) - || 1999 XV48 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75325) - || 1999 XX48 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75326) - || 1999 XZ50 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75327) - || 1999 XV52 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75328) - || 1999 XZ52 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75329) - || 1999 XE53 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75330) - || 1999 XF53 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75331) - || 1999 XL53 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75332) - || 1999 XN53 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75333) - || 1999 XO54 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75334) - || 1999 XS54 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75335) - || 1999 XP55 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75336) - || 1999 XE57 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75337) - || 1999 XA58 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75338) - || 1999 XX59 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75339) - || 1999 XN60 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75340) - || 1999 XP60 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75341) - || 1999 XQ60 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75342) - || 1999 XW60 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75343) - || 1999 XK61 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75344) - || 1999 XS61 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75345) - || 1999 XZ61 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75346) - || 1999 XE62 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75347) - || 1999 XO62 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75348) - || 1999 XF64 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75349) - || 1999 XB65 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75350) - || 1999 XY65 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75351) - || 1999 XY67 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75352) - || 1999 XH68 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75353) - || 1999 XL69 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75354) - || 1999 XS69 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75355) - || 1999 XP70 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75356) - || 1999 XA71 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75357) - || 1999 XL71 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75358) - || 1999 XT71 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75359) - || 1999 XA72 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75360) - || 1999 XO72 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75361) - || 1999 XQ72 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75362) - || 1999 XQ73 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75363) - || 1999 XK74 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75364) - || 1999 XZ74 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75365) - || 1999 XP75 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75366) - || 1999 XS82 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75367) - || 1999 XV82 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75368) - || 1999 XW82 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75369) - || 1999 XZ82 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75370) - || 1999 XM83 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75371) - || 1999 XU83 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75372) - || 1999 XX83 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75373) - || 1999 XY83 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75374) - || 1999 XG84 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75375) - || 1999 XJ84 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75376) - || 1999 XX84 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75377) - || 1999 XP85 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75378) - || 1999 XQ85 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75379) - || 1999 XF87 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75380) - || 1999 XK87 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75381) - || 1999 XM89 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75382) - || 1999 XP89 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75383) - || 1999 XB91 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75384) - || 1999 XS91 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75385) - || 1999 XX92 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75386) - || 1999 XZ92 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75387) - || 1999 XK93 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75388) - || 1999 XS93 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75389) - || 1999 XU94 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75390) - || 1999 XN95 || 7 december 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (75391) - || 1999 XF96 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75392) - || 1999 XD97 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75393) - || 1999 XS97 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75394) - || 1999 XE98 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75395) - || 1999 XJ98 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75396) - || 1999 XU98 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75397) - || 1999 XY98 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75398) - || 1999 XZ98 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75399) - || 1999 XB99 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75400) - || 1999 XQ100 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten